Jos Collignon, Nederlands cartoonist
 Colignon, metrostation in Schaarbeek
 Achille Colignon, militair en politicus
 Colignonplein, plein in Schaarbeek